La Bazoge puede referirse a: 

 La Bazoge, comuna de Mancha.
 La Bazoge, comuna de Sarthe.